Douglas »Doug« Nolan, ameriški hokejist, * 5. januar 1976, Quincy, Massachusetts, ZDA.

Nolan je večino kariere igral v nižjih severnoameriških hokejski ligah CHL, AHL in ECHL, v zadnjem delu kariere pa je večinoma igral v Evropi. V sezoni 2007/08 je igral za EC Graz v avstrijski ligi, v sezoni 2008/09 za klube Dinamo Minsk v ligi KHL, Lukko Rauma v finski ligi in Vienna Capitals v avstrijski ligi. Po sezoni 2009/10 ponovno v ligi AHL, je v svoji zadnji sezoni pred upokojitvijo igral za HK Acroni Jesenice v avstrijski ligi in končnici slovenske lige, kjer je s klubom osvojil naslov slovenskega državnega prvaka.

Pregled kariere

|-
| UMass-Lowell
| NCAA
| 95/96
|
| 30
| 1
| 1
| 2
|
| 23
|
|
|
|
|
|
|
|-
| UMass-Lowell
| NCAA
| 96/97
|
| 38
| 10
| 14
| 24
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| UMass-Lowell
| NCAA
| 97/98
|
| 35
| 8
| 15
| 23
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Montana Magic
| CHL
| 98/99
|
| 25
| 8
| 5
| 13
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 99/00
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dayton Bombers
| ECHL
| 99/00
|
| 52
| 6
| 8
| 14
| +3
| 64
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -3
| 6
|-
| Cincinnati Mighty Ducks
| AHL
| 00/01
|
| 13
| 0
| 4
| 4
| -2
| 6
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -2
| 2
|-
| Dayton Bombers
| ECHL
| 00/01
|
| 42
| 1
| 12
| 13
| +1
| 137
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Bridgeport Sound Tigers
| AHL
| 01/02
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dayton Bombers
| ECHL
| 01/02
|
| 60
| 5
| 4
| 9
| +9
| 166
|
| 14
| 1
| 2
| 3
| -4
| 38
|-
| Dayton Bombers
| ECHL
| 02/03
|
| 49
| 4
| 13
| 17
| +2
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hamilton Bulldogs
| AHL
| 02/03
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Manchester Monarchs
| AHL
| 02/03
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| +3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Manchester Monarchs
| AHL
| 03/04
|
| 49
| 0
| 3
| 3
| +6
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reading Royals
| ECHL
| 03/04
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| +2
| 16
|
| 15
| 1
| 3
| 4
|
| 16
|-
| Manchester Monarchs
| AHL
| 04/05
|
| 60
| 1
| 5
| 6
| +1
| 167
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 26
|-
| Manchester Monarchs
| AHL
| 05/06
|
| 58
| 1
| 3
| 4
| +8
| 92
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -2
| 13
|-
| Manchester Monarchs
| AHL
| 06/07
|
| 64
| 2
| 9
| 11
| +6
| 124
|
| 16
| 0
| 3
| 3
| +2
| 25
|-
| EC Graz
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 39
| 2
| 8
| 10
| -9
| 90
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Minsk
| KHL
| 08/09
|
| 12
| 0
| 2
| 2
| -4
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 08/09
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 11
| 0
| 2
| 2
| -1
| 16
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 10
|-
| Manchester Monarchs
| AHL
| 09/10
|
| 19
| 0
| 3
| 3
| 
| 31
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Providence Bruins
| AHL
| 09/10
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 39
| 7
| 8
| 15
| 
| 115
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 1
| 4
| 5
| 
| 2
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 733
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" | 130
| bgcolor="#7FFF00" | 188
| bgcolor="#7FFF00" | +20
| bgcolor="#7FFF00" | 1377
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 70
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | -11
| bgcolor="#7FFF00" | 138
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski branilci
Izbrani na naboru lige NHL (Toronto Maple Leafs)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1994
Hokejisti Montana Magic
Hokejisti Cincinnati Mighty Ducks
Hokejisti Dayton Bombers
Hokejisti Bridgeport Sound Tigers
Hokejisti Hamilton Bulldogs
Hokejisti Manchester Monarchs
Hokejisti Reading Royals
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti Dinamo Minsk
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Vienna Capitals
Hokejisti Providence Bruins
Hokejisti HK Jesenice